Белецкое — название населённых пунктов:

Украина 
 Белецкое — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Белецкое — село в Полонском районе Хмельницкой области.